Jornal Nacional est le titre de plusieurs journaux télévisés de pays lusophones. Il peut faire référence à :
 Jornal Nacional, journal du soir du réseau de télévision brésilien Globo depuis 1969 ;
 Jornal Nacional, ancien journal télévisé de la chaîne de télévision portugaise TVI ;
 Jornal Nacional, journal télévisé de la chaîne de télévision publique angolaise TPA.